Alekseï Leonidovitch Toroptchenko - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Vie privée 
Il est le fils de Leonid Toroptchenko, un ancien choix au repêchage des Penguins de Pittsburgh en 1993 qui a disputé 14 saisons dans le hockey professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || HK MVD Balachikha || MHL ||21 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HK MVD Balachikha || MHL ||45 ||19 ||12 ||31 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Dinamo Balachikha || VHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Storm de Guelph || LHO ||66 ||17 ||22 ||39 ||31 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Storm de Guelph || LHO ||62 ||17 ||26 ||43 ||33 ||24 ||13 ||6 ||19 ||21
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH ||59 ||5 ||4 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL ||45 ||7 ||4 ||11 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||42 ||10 ||10 ||20 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH ||28 ||2 ||0 ||2 ||15 ||12 ||0 ||2 ||2 ||2

| 28 || 2 || 0 || 2 || 15 || 12 || 0 || 2 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left|Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || align="left"| Médaille de bronze
|-
|2017 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 || align=left| Médaille de bronze

Références 

 
Naissance en juin 1999
Naissance à Moscou
Joueur international russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis